Арсов може да се отнася за:
 Арсений Арсов (р. 1956), български певец
 Борис Арсов (1906 – 1954), македонски юрист
 Борис Арсов (дисидент) (1915 – 1974), български дисидент
 Венцислав Арсов (р. 1953), български футболист
 Джордже Арсов (р. 1946), македонски политик
 Димитър Арсов (1873 – ?), български революционер
 Евтим Арсов (1914 – 1959), български политик
 Илиян Арсов (р. 1990), български футболист
 Йончо Арсов (1929 – 2011), български футболист
 Калин Арсов (р. 1951), български актьор
 Кирил Арсов (р. 1946), български политик
 Лилчо Арсов (р. 1972), български футболист
 Любчо Арсов (1910 – 1986), македонски политик
 Милан Арсов (1884 – 1908), български революционер
 Мойсо Арсов (1881 – ?), български революционер
 Славейко Арсов (1878 – 1904), български революционер
 Ташко Арсов (1882 – 1950), български революционер
 Тодор Арсов (1919 – 1943), македонски партизанин
 Янко Арсов (р. 1934), български химик